Marichal ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Marichal, mexikanischer Wirtschaftshistoriker

 Julia Marichal (1944–2011), mexikanische Schauspielerin, siehe Julia Marichal Martinez
 Nicolás Marichal (* 2001), uruguayischer Fußballspieler
 Robert Marichal (1904–1999), französischer Historiker
 Sylvia Marichal († 2014), puerto-ricanische Balletttänzerin
 Thierry Marichal (* 1973), belgischer Radrennfahrer